Президентские выборы в Камеруне состоялись 5 апреля 1975 года. Страна была однопартийным государством в то время, с камерунским Национальным союзом как единственной законной партией. Её лидер Ахмаду Ахиджо был единственным кандидатом на выборах и победил без сопротивления.

Результаты

Примечания 

Президентские выборы в Камеруне
Выборы 1975 года
1975 год в Камеруне